Quirine Lemoine (ur. 25 grudnia 1991 w Woerden) – holenderska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W karierze wygrała dziewiętnaście singlowych i dwadzieścia siedem deblowych turniejów rangi ITF. 3 lipca 2017 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 137. pozycję, 14 sierpnia 2017 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 116. miejsce.

Finały turniejów WTA

Gra podwójna 1 (1–0)

Wygrane turnieje ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Holenderskie tenisistki
Urodzeni w 1991